Аллсвенскан 1939/40 — 16-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1939/40 року розпочався 26 липня 1939 року й завершився 2 червня 1940 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФ «Ельфсборг» (Бурос).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція